Jango  – web radio
 Jango  – personaggio del manga ed anime I Cavalieri dello zodiaco
 Jango  – personaggio del manga ed anime One Piece
 Jango Fett  – personaggio dell'universo di Guerre stellari